Бахолдин (женская форма Бахолдина) — фамилия. Вероятное происхождение — от диалектного «бахо́лда» — «бахвал», в некоторых говорах «лентяй, разиня».

Известные носители 
 Бахолдина, Варвара Максимовна (1914—1992) — советский инженер, механизатор сельского хозяйства, Герой Социалистического Труда.
 Бахолдина, Марина Николаевна (род. 1957) — советский и российский врач, Герой Труда Российской Федерации.

См. также 
 Бухолдино

Примечания